Persones
 Leonard Bloomfield (Chicago, 1887 - 1949), lingüista estatunidenc
 Maurice Bloomfield (1855-1928), filòleg estunidenc, especialista en sànscrit
 Fannie Bloomfield Zeisler (1863-1927, pianista

Poblacions als Estats Units
 Bloomfield (Connecticut), a l'estat de Connecticut
 Bloomfield (Indiana), a l'estat d'Indiana
 Bloomfield (Iowa), a l'estat d'Iowa
 Bloomfield (Kentucky), a l'estat de Kentucky
 Bloomfield (Missouri), a l'estat de Missouri
 Bloomfield (Nebraska), a l'estat de Nebraska
 Bloomfield (Nou Mèxic)
 Bloomfield (Nova Jersey)
 Bloomfield (Nova York), a l'estat de Nova York
 Bloomfield (Pennsilvània), a l'estat de Pennsilvània
 Bloomfield (Vermont), a l'estat de Vermont
 New Bloomfield, a l'estat de Missouri
 South Bloomfield, a l'estat d'Ohio